Худжум — кампания, осуществлявшаяся в 1920-е — 1930-е годы в советской Средней Азии и направленная на изменение статуса женщин.
Худжум (месторождение) — газоконденсатное месторождение в Узбекистане